Брайан Смит:
 Смит, Брайан (род. 1980) — американский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Смит, Брайан Джейкоб (род. 1981) — американский актёр.